

Sciences et techniques

Astronautique 
 Gaia est un satellite européen astrométrique lancé en 2013.

Astronomie et planétologie 
 Gaia-Enceladus est une galaxie qui a fusionné avec la Voie lactée il y a environ  d'années.
 (1184) Gaïa est un astéroïde de la ceinture principale.
 Gaia BH1 est un système binaire composé d'une étoile de séquence principale de type G et d'un trou noir

Informatique et algorithmique 
 Gaia est une interface utilisateur informatique conçue pour le système d'exploitation Firefox OS.
 Geometrical analysis for interactive aid (GAIA) est  une approche descriptive d'aide à la décision multicritère associée aux méthodes PROMETHEE.
 GAIA-X est un projet de développement informatique de l'Union européenne.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Gaïa est une divinité primordiale de la mythologie grecque, personnifiant la Terre.
Gaïa est un roi massyle du , père de Massinissa.

Culture et société

Associations 
 Le Groupe d'action dans l'intérêt des animaux (GAIA) est une association belge de défense des droits des animaux.

Cinéma et télévision 
 Gaïa est un personnage de la série Capitaine Planète.
 Gaïa est une planète de l'univers fictif Stargate.
 Gaia est un film américain de Jason Lehel, sorti en 2009.
 Gaia est un film sud-africain de Jaco Bouwer, sorti en 2021 (Netflix).

Écologisme 
 L'hypothèse Gaïa est un modèle scientifique de James Lovelock, qui propose d'assimiler la Terre à un organisme vivant.
 Les théories Gaïa sont des courants tenant du New Age, s'inspirant de l'hypothèse Gaïa.

Édition 
 Gaïa Éditions est une maison d'édition française, spécialisée en littérature scandinave et serbo-croate.
 Gaia est une revue pluridisciplinaire sur la Grèce archaïque.

Entreprises et produits 
 Les locomotives GAIA sont un groupe d'entreprises italo-argentines, en Argentine.
 Gaia Online est un site internet communautaire.
 (édité par la société GaIa Inc.) est un média alternatif proposant en streaming sur abonnement des documentaires de fringe science et de théories du complot.

Jeux de rôle et jeux vidéo 
 Gaïa est l'univers de fiction où se déroulent les jeux de la gamme Anima.
 Gaïa est l'univers du jeu vidéo Final Fantasy VII (1997).
 Gaia est une race de personnages du jeu vidéo Rappelz (2008).

Littérature 
 Gaïa est une planète inventée par Isaac Asimov.
 Gaïa est un personnage de la série de romans Gone, de Michael Grant.
 La Théorie Gaïa est un roman de Maxime Chattam.
 Gaïa est un roman de Yannick Monget.

Monuments 
 Les  constituent un ensemble architectural de fontaines en Italie.
 Gaïa est une réplique d'un drakkar de guerre du début du .

Musique 
 Gaia est un album du groupe Mägo de Oz.
 Gaia est un groupe issu de la collaboration entre Armin van Buuren et Benno de Goeij, disc jockey et producteur de trance.
 Gaïa est un album-concept réunissant près de 350 musiciens du monde entier, sorti en 2003.
 le  est un festival de musique de chambre, en Suisse.

Anthroponyme

Prénom 
 Gaïa, également orthographié Gaya, est un prénom mixte.

Patronyme 

 Michele Gaia, un coureur cycliste italien ;
 Patrick Gaïa, un professeur de droit constitutionnel français ;
 Robert Gaïa (1949-), un homme politique français.

Toponyme 

 Gaià, une commune d'Espagne ;
 Vila Nova de Gaia, une ville du Portugal.

Notes et références